Styrczula ist der Familienname folgender Personen:

 Stanisław Styrczula (* 1929), polnischer Biathlet
 Władysław Styrczula (* 1977), polnischer Nordischer Kombinierer